Humphrey III de Bohun (-1181), Anglo-Normandisch edelman
 Humphrey de Bohun (1276-1322), 4e graaf van Hereford
 Humphrey de Bohun (1342-1373), 7e graaf van Hereford